Grandpa – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
Grandpa – film del 1990 diretto da Alan Ruffier
Grandpa – cortometraggio del 1999 diretto da Andy Shelley